Municipio de Fowler puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Fowler (condado de Meade, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Meade.
 Municipio de Fowler (condado de Trumbull, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Trumbull.